Un portrait est une image représentant une personne.
 Un portrait photographique est un portrait fait avec un appareil photographique.
 Un portrait-robot est une image construite à partir de témoignages, visant à représenter une personne recherchée.
 Un portrait officiel est une représentation d'une personne publique.
 Un portrait littéraire est un jeu qui se pratiquait dans les salons précieux du .

Jeu de cartes 
Au jeu de cartes, on appelle un portrait l'ensemble des dessins des figures (rois dames, valets, parfois cavaliers) des quatre enseignes (dans le jeu international, pique, cœur, carreau et trèfle). On distingue ainsi par exemple le portrait français ou portrait de Paris, le plus courant dans les pays de langue française, et le , le plus courant dans les pays anglo-saxons.

Série télévisée 

 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur CBC Television.

Musique 

 , groupe américain de R&B ;

 , label américain fondé en 1976.

Album 

 , album de John Denver sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;

 Portraits, album de Bury Tomorrow sorti le  ;
 , album de For Today sorti le  ;
 , album de Gerald Wilson sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 Portraits, album de Tri Yann sorti en .

 , album de The 5th Dimension sorti en  ;
 , album de Doc Watson sorti en  ;
 , album de Glen Campbell sorti en  ;
 , album de Lee Ritenour sorti en  ;
 , album de Lynda Carter sorti en  ;
 , album des Nolans sorti le  ;
 , album de Nora Aunor sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Rick Astley sorti le  ;
 , album des Walker Brothers sorti le .

Entreprise 
 Les Éditions du Portrait, maison d'édition française.

Voir aussi